Karlstadt steht für:

 Karlstadt, Stadt im Landkreis Main-Spessart in Bayern
 Karlstadt (Karlstadt), der gleichnamige Ortsteil dieser Stadt
 eine Ortslage in Bremerhaven, siehe Wohnhausgruppe An der Karlstadt
 ehemalige Schreibweise eines Düsseldorfer Stadtteils, siehe Carlstadt (Düsseldorf)
 deutscher Name der Stadt Karlovac in Kroatien

Personen:
 Liesl Karlstadt (1892–1960), deutsche Komödiantin, Partnerin von Karl Valentin

nach dem Geburtsort Karlstadt benannt:
 Andreas Bodenstein (1486–1541), deutscher Reformator
 Johann Draconites (um 1494–1566), deutscher Reformator
 Michael Beuther (1522–1587), deutscher Historiker

Siehe auch:
 Carlstadt
 Karlstad (Begriffsklärung)
 Karstadt (Begriffsklärung)